Ту́мбочка: 
 Прикроватная тумбочка
 Преддиванная тумбочка
 Кухонная тумбочка
 Тумбочка для телевизора

Примечания